Майская ночь, или Утопленница:

 Майская ночь, или Утопленница — повесть Николая Васильевича Гоголя.
 Майская ночь, или Утопленница — фильм 1910 года. Режиссёр Владимир Кривцов, сценарист Яков Протазанов.
 Майская ночь — фильм 1940 года. Режиссёр Николай Садкович.
 Майская ночь, или Утопленница — фильм 1952 года. Режиссёр Александр Роу.